guard, pozíció az amerikai futballban
 Mercedes-Benz S600 Guard, speciális biztonsági berendezésekkel ellátott páncélautó